

Wydarzenia 

 Europa
 chan Bułgarów Symeon I Wielki przyjął tytuł cara

Zmarli 
 23 grudnia – Konrad I, książę frankoński, król niemiecki (ur. ok. 890)

0918